Papiermühle bezeichnet:

 Papiermühle, gewerblicher Betrieb zur Herstellung von Papier

Papiermühle ist ein geographischer Name:

Ortsname in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Papiermühle (Adelmannsfelden), Hof der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis
 Papiermühle (Markgröningen), Siedlungsplatz der Stadt Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg
 Papiermühle (Rottenburg) oder Obere Bronnenmühle, Einzelhof im zentralen Stadtteil von Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen
 Bayern:
 Papiermühle (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting
 Papiermühle (Ebern), Einöde der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge
 Papiermühle (Georgenberg), Einöde der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Papiermühle (Kasendorf), Einöde des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach
 Papiermühle (Köditz), Fabrik der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof
 Papiermühle (Laaber), Weiler des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg
 Papiermühle (Meinheim), Einöde der Gemeinde Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Papiermühle (Pappenheim), Einöde der Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Papiermühle (Presseck), Einöde des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach
 Papiermühle (Saal an der Saale), auch Rittersmühle, Einöde des Marktes Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Papiermühle (Schauenstein), Einöde der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof
 Papiermühle (Selb), Weiler der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Papiermühle (Thyrnau), Weiler der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau
 Papiermühle (Vohenstrauß), Weiler der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Papiermühle (Waidhaus), Einöde des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Papiermühle (Weihenzell), Einöde der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach
 Nordrhein-Westfalen:
 Papiermühle (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis
Papiermühle (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen
 Homburger Papiermühle, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis
 Rheinland-Pfalz:
 Papiermühle (Diez), Siedlungsplatz bei Freiendiez, Stadt Diez, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Papiermühle (Neumagen-Dhron), Ortsteil der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Thüringen:
 Papiermühle (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln, Altenburger Land,
 Papiermühle (Kyffhäuserland), Ortsteil von Günserode in der Gemeinde Kyffhäuserland im Kyffhäuserkreis, Thüringen

Ortsname in der Schweiz:
 Papiermühle (Ittigen), Ortsteil und Bahnstation der Gemeinde Ittigen im Kanton Bern

Gebäudename in Deutschland:
 Papiermühle (Alzenau), eingestellte Mühle in Alzenau in Bayern
 Papiermühle (Jena), Speiselokal in Thüringen
 Papiermühle (Homburg), Papiermühlmuseum in Triefenstein in Bayern
 Papiermühle (Markgröningen) in Baden-Württemberg
 Papiermühle (Stadtroda), Mühle und Bahnstation in Thüringen an der Bahnstrecke Weimar–Gera
 Papiermühle (Niederursel) in Frankfurt am Main, beherbergt heute den Landgasthof Alte Papiermühle
 Papiermühle Breitenbrunn in Breitenbrunn, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch
 Obere Papiermühle
 Untere Papiermühle